Джеф Шатц (,  10 жовтня 1973, Дюшесс, Альберта) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1989 року виступами за клуб «Реджайна Петс» (ЗХЛ).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Калгарі Флеймс», «Колорадо Аваланч», «Лангнау Тайгерс», «Біль», «Адлер Мангейм» та «Клагенфурт».

Загалом провів 686 матчів у НХЛ, включаючи 44 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних команд 1993.
 Чемпіон Німеччини в складі клубу «Адлер Мангейм» — 2007.
 Чемпіон Австрії в складі клубу «Клагенфурт» — 2009.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Задрафтовані «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Лангнау»
Хокеїсти «Біля»
Хокеїсти «Фрібур-Готтерона»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Клагенфурта»